Маркиа́н или Маркия́н (; ) — мужское имя латинского происхождения. Производная фамилия от имени — .

Известные носители:
 Маркиан (ум. около 355 года) — чтец в Константинопольском соборе, нотарий, христианский мученик, пострадавший при императоре Констанции II.
 Маркиан Гераклейский — позднеантичный греческий географ начала V века.
 Маркиан из Венафро  (ум. 303) — святой, мученик.
 Маркиан из Тортоны (ок. 120 года)— епископ из Тортоны, священномученик.
 Маркиан из Фридженто (V век) — епископ Фридженто, святой.
 Маркиан Иконийский (ум. 258), мученик, память 13 июля, 11 июля.
 Маркиан Кирский (IV век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.
 Маркиан пресвитер (ум. около 472—474) — пресвитер и эконом Великой церкви в Константинополе, преподобный, память 10 января.

 Флавий Маркиан (396—457) — восточно-римский император в 450—457 годах.
 Флавий Маркиан (годы деятельности: 469—484) — узурпатор при императоре Восточной Римской империи Зеноне в 479 году, принадлежал к династии Львов.
 Маркиан — полководец, племянник императора Юстина II, участник Ирано-византийской войны (572—591)

См. также 
 Марциан